Инар

 Инар () — правитель ливийцев, предводитель восстания против Артаксеркса I;
 Гюстав Инар () — французский революционер, деятель Парижской коммуны 1871 года;
 Максимен Инар () — французский революционер, жирондист;
 Франсуа Инар () — французский антиковед.